Владимир Саламатов:
 Саламатов, Владимир Александрович (1912—1976) — старший машинист экскаватора, Герой Социалистического Труда.
 Саламатов, Владимир Григорьевич (1920—2002) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Саламатов, Владимир Юрьевич (род. 1958) — российский экономист.